Полювання — пошук, переслідування та здобування (захоплення або вбивство) диких тварин
 «Полювання» — анімаційний фільм 1992 року студії Укранімафільм.
 «Полювання» (2005) — сьома серія другого сезону американського телесеріалу «Доктор Хаус»
 «Полювання» (2012) — данський драматичний трилер Томаса Вінтерберґа